

Geografia 

 Vinanitelo – comune del distretto di Fianarantsoa II
 Vinanitelo – comune del distretto di Manakara
 Vinanitelo – comune del distretto di Vohibato